Mittermüller ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Mittermüller (* 1940), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPD, WASG bzw. Die Linke)
 Marialuise Mittermüller (* 1952), österreichische Politikerin (FPÖ/BZÖ)
 Rupert Mittermüller (1814–1893), deutscher Historiker und Mönch
 Silvia Mittermüller (* 1983), deutsche Snowboarderin